Joseph Fry (1728–1787), chocolatier,
Joseph Storrs Fry (1769–1835), chocolatier et industriel, fils du précédent,
 (1826–1913)
 (1777–1861), marchand et négociant de thé
 (1781–1860), homme politique américain de la Pennsylvanie
Joe Fry (1915–1950), coureur automobile
 (1712–1794), militaire américain lors de la guerre d'indépendance